Szacsvay Imre (1818–1849) politikus, ügyvéd, országgyűlési követ
 Szacsvay Imre (1854–1939) színész, író
 Szacsvay Imre (1859–1930) táblabíró
 Szacsvay Imre (1920–1990) grafikusművész, író